Slovo Gyneceum může mít více významů:

 Gyneceum (botanika) – (latinsky gynaeceum) je soubor plodolistů v květu.
 Gyneceum (místnost) – (řecky gynaikonitis) je místnost ve starověkém řeckém obytném domě obývaná ženami.